Johannes Ruland ist der Name folgender Personen:

* Johannes Ruland (Maler) (1744–1830), deutscher Maler und Kupferstecher
 Johannes Ruland (Unternehmer) (1939–2020), deutscher Unternehmerer

Siehe auch:
 Johann Ruland